Voie sacrée peut désigner :
 Dans le domaine archéologique, la voie menant au sanctuaire ou à l’acropole d’une cité antique ;
 Voie sacrée à Athènes reliait Éleusis à l'antique agora ;
 Via sacra à Rome ;
 Voie sacrée, route stratégique reliant Bar-le-Duc à  Verdun qui alimenta l'armée française au cours de la bataille de Verdun durant la Première Guerre mondiale, donnant son nom au parc éolien de la Voie sacrée.
 Voie sacrée, en Chine.